Ве́ритас (от  — «истина»).

 (490) Веритас — астероид главного пояса диаметром около 116 км.
 Семейство Веритас — небольшое семейство астероидов главного пояса.
 Веритас — богиня истины в древнеримской мифологии, дочь Сатурна.
 «Веритас» — футбольный стадион, расположенный в городе Турку (Финляндия).

См. также 
 Veritas